Zalán, keresztnév
 Zalán, település Romániában, Kovászna megyében
 Zalán vezér